«Шедевры балета» — серия монографий о выдающихся спектаклях русского балетного наследия — балетах П. И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

История создания 
Книжная серия «Шедевры балета» издательства «Искусство» была задумана в начале 1980-х годов как ряд исследований крупных балетоведов и историков балета, посвящённых лучшим образцам классического наследия русского балета: «Серия "Шедевры балета" знакомит широкие круги читателей с выдающимися балетами русских, советских и зарубежных композиторов, поставленными на русской и советской сцене: с историей их постановок, с наиболее интересными особенностями их интерпретации, раскрывает богатство и разнообразие выразительных средств, тончайшие черты и нюансы, которыми лучшие балерины и танцоры наделяют образы героев в соответствии с творческой индивидуальностью. Книги о шедеврах балетного театра помогут любителям этого искусства полнее ощутить глубину их содержания, оценить мастерство, поэтичность, одухотворённость исполнения».

Первой книгой серии стала монография известного балетоведа и балетного критика Александра Демидова «Лебединое озеро», увидевшая свет в 1985 году. Это издание стало определённой вехой в балетоведении. Впервые были обозначены новые критерии исследовательской работы, редакторского, библиографического и литературного оформления. Создание ряда подобных книг об отдельных балетных спектаклях обещало открыть новую страницу в науке о балете.

До распада СССР успела выйти в свет ещё лишь одна монография серии — «Спящая красавица» Марины Константиновой (1990). Потом выпуск серии был приостановлен, издательство прекратило существование. Только в 1996 году появилась последняя на сегодняшний день книга этой серии «Щелкунчик» Галины Добровольской. Она была издана в Санкт-Петербурге издательством «МОЛ» под эгидой Российского Института Истории Искусств.

Издания серии

См. также 
 Книги и статьи по балету 
 Серии книг: Ballets Russes, Солисты балета, Звёзды балета

Примечания 

Книжные серии литературы о балете
Книги издательства «Искусство»